Il campionato di Serie A2 di pallacanestro maschile 1978-1979  vede al via 14 squadre, le prime 4 classificate sono promosse alla Serie A/1 e solo le prime due partecipano ai play-off scudetto,  l'ultima classificata retrocede in Serie B.

Risultati

Classifica

Play-off 

Superga Mestre e Jollycolombani Forlì, promosse in Serie A1 1979-1980 dopo la stagione regolare, hanno disputato i play-off scudetto; entrambe le squadre sono state eliminate agli ottavi di finale.

Spareggi promozione

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1978
Pallacanestro nel 1979
1978-1979